Kaatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Kaatsch (* 1947), deutscher Rechtsmediziner
 Markus Kaatsch (* 1987), deutscher Filmproduzent und Filmemacher